Пакистанская зелёная партия (также известная как Пакистанские зелёные) — политическая партия в Пакистане. Она была основана 28 апреля 2002 года и в настоящее время возглавляется Лиакватом Али Шейхом. Лозунг партии «Политика для следующего поколения».

Основа 
Десять основных ценностей или политических позиций пакистанских зеленых, аналогичны десяти принципам других зеленых партий:

 Массовая демократия;
 Социальная справедливость и равные возможности;
 Экологическая мудрость (экософия);
 Отказ от насилия;
 Децентрализация власти от власти к народу;
 Общинная экономика и экономическая справедливость;
 Гендерная справедливость;
 Уважение многообразия;
 Личная и глобальная ответственность;
 Устойчивость.

Разногласия 
Члены и активисты партии подверглись физическому нападению и были убиты в рамках кампании «политического запугивания».

Примечания

Ссылки 
 https://www.facebook.com/Pakistangreenparty

Политические партии Пакистана
Зелёные политические партии